Porreau ou poireau, plante potagère.
 Jules Porreau, graveur français du .